Rola steht für:

 Rola (Sängerin), deutsche Sängerin
 Rola (Unternehmen), deutscher Spirituosenhersteller
 ein deutsches Unternehmen für IT-Sicherheitslösungen, siehe T-Systems #rola Security Solutions 
 Rola (Wappengemeinschaft), ein polnisches Wappen

Rola ist der Familienname folgender Personen:
 Anisa Rola (* 1994), slowenische Fußballspielerin
 Balthasar Kłossowski de Rola (1908–2001), polnisch-deutsch-französischer Maler, siehe Balthus
 Blaž Rola (* 1990), slowenischer Tennisspieler
 Carlo Rola (1958–2016), deutscher Regisseur
 Michał Rola-Żymierski (1890–1989), polnischer Militär, Marschall von Polen
 Stash de Rola (* 1942), britischer Schauspieler, Sänger, Schriftsteller und Musikproduzent

RoLa steht als Abkürzung für:
 Rollende Landstraße im Schienengüterverkehr

Siehe auch:
 Rola Bola, ein Balancegerät
 Rolla

Abkürzung